Pyramid Rock ist der Name mehrerer Inseln oder Felsen in den Vereinigten Staaten:

 Pyramid Rock (Arizona)
 Pyramid Rock (Hawaii)
 Pyramid Rock (Kalifornien)
 Pyramid Rock (Curry County, Oregon)
 Pyramid Rock (Tillamook County, Oregon)

Sonstiges:
 Pyramid Rock (Palmer-Archipel), Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis